Дми́трий Алекса́ндрович Дя́гилев (род. 27 января 1973, Магнитогорск) — российский боксёр, представитель тяжёлой весовой категории. Выступал за национальную сборную России по боксу на всём протяжжении 1990-х годов, чемпион мира среди военнослужащих, бронзовый призёр Игр доброй воли в Нью-Йорке, многократный призёр национальных первенств и турниров международного значения. На соревнованиях представлял Челябинскую область, мастер спорта России международного класса (1997). Также известен как спортивный функционер, президент Федерации бокса Магнитогорска.

Биография 
Дмитрий Дягилев родился 27 января 1973 года в городе Магнитогорске Челябинской области. Активно заниматься боксом начал с раннего детства, первое время проходил подготовку под руководством мастера спорта А. В. Полякова, позже был подопечным заслуженных тренеров В. В. Рощенко и Д. В. Лунёва.

Первого серьёзного успеха как боксёр добился в 1991 году, выиграв всесоюзный турнир памяти С. В. Хохрякова в Копейске — тем самым выполнил норматив мастера спорта СССР. Впоследствии ещё трижды выигрывал данные соревнования, в 1996, 1997 и 1999 годах.

В 1995 году Дягилев одержал победу на чемпионате Вооружённых Сил РФ, а год спустя попал в число призёров российского национального первенства в Екатеринбурге — в зачёте тяжёлой весовой категории дошёл до стадии полуфиналов и получил бронзу. В 1997 году одержал победу на чемпионате мира среди военнослужащих в США, выступил на международном мемориальном турнире Феликса Штамма в Польше. По итогам сезона за выдающиеся спортивные достижения был удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

На чемпионате России 1998 года в Белгороде Дмитрий Дягилев дошёл в тяжёлом весе до финала и проиграл только титулованному Алексею Лезину. Вошёл в основной состав российской национальной сборной и побывал на Играх доброй воли в Нью-Йорке, откуда привёз награду бронзового достоинства — на стадии полуфиналов был остановлен итальянцем Паоло Видоцем. В 1999 году в зачёте национального первенства в Челябинске вновь стал вторым, взял бронзу на Гран-при Усти в Чехии, проиграв в полуфинале представителю Турции Синан Шамиль Саму. Последний раз показал сколько-нибудь значимый результат на всероссийском уровне в сезоне 2000 года, когда на чемпионате России в Самаре остановился на стадии полуфиналов, уступив будущему чемпиону Игорю Власову.

Имеет высшее образование, в 1997 году окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова. После завершения спортивной карьеры с 2000 года возглавлял детскую школу бокса «Ринг Магнитки». Директор магнитогорской Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 10. Директор Центра олимпийской подготовки по боксу Челябинской области. Президент федерации бокса Магнитогорска.

Примечания

Ссылки 
 [chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Dyagilev&id=3401 Дягилев Дмитрий Александрович] — статья в Энциклопедии Челябинской области

Боксёры России
Боксёры 1990-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Выпускники Магнитогорского технического университета